Les d'Aguesseau ou Daguesseau sont une famille de robe de l'Ancien Régime. Cette famille comprend notamment :
Antoine d'Aguesseau (1587-1645), magistrat français
Henri d'Aguesseau (1636-1716), conseiller d'État, président du Conseil du Commerce (1700-1715)
Henri François d'Aguesseau (1668-1751), chancelier de France
 Joseph Antoine d'Aguesseau (1679-1744), conseiller au Parlement de Paris, mort sans postérité
Henri-Cardin-Jean-Baptiste d'Aguesseau (1752-1826), député aux États Généraux, diplomate et sénateur sous l'Empire, membre de la Chambre des pairs sous la Restauration

 Raymond de Ségur d'Aguesseau (1803-1889), petit-fils de Henri-Cardin-Jean-Baptiste d'Aguesseau, préfet et homme politique français

La fondation d'Aguesseau est une fondation destinée à venir en aide au personnel dépendant du ministère de la Justice.

Le nom de  est attribué dans plusieurs localités.

Le marché d'Aguesseau, ancien marché parisien, du Quartier de la Madeleine dans le .

Homonymie de patronyme